Robert Gassert, né le  à Avricourt en Meurthe-et-Moselle et mort le  à Caen, est un footballeur français. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

Référence

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Football Club de Nancy
Joueur de l'US Boulogne
Joueur du Racing Besançon
Joueur de l'AS aixoise
Joueur de l'AAJ Blois
Naissance en août 1939
Naissance en Meurthe-et-Moselle
Décès en décembre 2018
Décès à Caen
Décès à 79 ans